Als Jedutenberg wird bezeichnet:

Jedutenberg (Bremerhaven), ein Ortsteil von Wulsdorf, Stadtteil des Stadtbezirks Süd in der Stadtgemeinde Bremerhaven
Jedutenhügel, künstlich aufgeworfene Hügel in den Landkreisen Friesland, Wesermarsch und Cuxhaven sowie in der Stadtgemeinde Bremerhaven